Temný rytíř může být:
 Temný rytíř (film) – americký film z roku 2008
 Temný rytíř povstal – americký film z roku 2012
 Temný rytíř (seriál) – britský seriál z let 2000–2002